Als Kompaktat werden bezeichnet
ein Granulat, beispielsweise aus Trockenerzeugnissen oder bei Kompaktwaschmitteln
ein Rechtsbegriff, siehe Kompaktat (Recht)